

Persone 
Beppe Gambetta – compositore e chitarrista italiano
Gianmarco Gambetta – calciatore peruviano
Léon Gambetta – politico francese
Mario Gambetta – pittore, incisore e ceramista italiano
Schubert Gambetta – calciatore uruguaiano

Altro 
 Gambetta – stazione della metropolitana di Lilla
 Gambetta – stazione della metropolitana di Parigi
Léon Gambetta – incrociatore corazzato della Marine nationale francese